McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – amerykański naddźwiękowy samolot myśliwsko-szturmowy
 USS "Hornet" – nazwa ośmiu amerykańskich okrętów
 De Havilland Hornet – brytyjski myśliwiec z okresu powojennego
 Hornet (klasa jachtów) – klasa jachtów
 Wielowirnikowce Hornet – rodzina bezzałogowych statków latających marki RCConcept
 Hudson Hornet – amerykański samochód osobowy z lat 50.
 Wolseley Hornet – brytyjski samochód osobowy (odmiana Mini)